De Svenska Cupen 2005 was de 50ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon op 20 maart en eindigde op 29 oktober met de finale in het Råsunda Stadion in Solna. De beker ging voor de vierde keer (na 1990, 2002 en 2004) naar Djurgårdens IF, dat in de finale Åtvidabergs FF met 2-0 versloeg door treffers van Toni Kuivasto en Tobias Hysén.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 2005
Superettan 2005

2005
Svenska Cupen